

События 
 Начало правления армянского царя Смбата I

Родились 
 Конрад I (король Германии)
 Ульрих Аугсбургский
 Марозия
 Захарий Первославлевич, сын Первослава (Прибислава) и внук Мутимира.
 Принц Мотоёси, член японской императорской семьи и известный поэт периода Хэйан.
 Санш IV Гарсия, герцог Гаскони.
 Сунифред II (граф Уржеля).
 Тибо Старый, родоначальник Тибальдинов.
 Христофор Лакапин, византийский император.

Скончались 
 Строимир.
 Абу Хатим ар-Рази, исламский богослов.
 Адалард (архиепископ Тура), архиепископ Тура.
 Адалард II (граф Меца), граф Меца и Мозельгау.
 Анандавардхана, индийский поэт и теоретик литературы.
 Ариб аль-Мамунийя, кайна раннего периода Аббасидов.
 Гирик,король пиктов (Альбы).
 Гутрум, военачальник викингов-данов.
 Рамнульф II (граф Пуатье).
 Хэндзё, японский поэт и буддийский священник IX века.
 Этельхельм, старший из двух известных сыновей короля Уэссекса Этельреда I.

См. также